Christian Eschenbach ist der Name folgender Personen:

* Christian Ehrenfried Eschenbach (1712–1788), deutscher Arzt und Stadtphysikus
 Christian Gotthold Eschenbach (1753–1831), deutscher Chemiker